

Noms 
 Un remake est un film adapté à partir d'un film existant précédemment.
 Un remake de jeu vidéo  est un jeu vidéo adapté d'un jeu précédemment développé.
 Un remix (ou remake) est, en musique, une version revisitée d'un morceau musical.

Œuvres 
 Remake est un roman de Connie Willis.
 Remake est un film italien réalisé par Ansano Giannarelli sorti en 1987 au cinéma.
 Remake est un film bosniaque réalisé par Dino Mustafic sorti en 2003 au cinéma.
 Remake est un film hispano-argentin réalisé par Roger Gual sorti en 2006 au cinéma.